Rusawa – rzeka na Ukrainie
 Rusawa – wieś na Ukrainie, w rejonie jampolskim obwodu winnickiego.